Руси може да се отнася за:
 Русите, народ основател на Киевска Рус;
 Руснаците, основният етнос в Русия, и частичен в Беларус и Украйна;
 Остаряло име на град Русе;
 Хора със светъл цвят на косата.
 Руси е българско мъжко име.
 Руси, град и община в Италия, провинция Равена;